Архиепископ Елпидифо́р (в миру Алексе́й Ива́нович Бенеди́ктов; , Пошехонский уезд,  — , ) — епископ Православной российской церкви, архиепископ Таврический и Симферопольский, ранее — преподаватель и ректор духовных семинарий, настоятель монастырей.

Биография 
Родился в 1800 году в селе Григорьевске Пошехонского уезда Ярославской губернии в семье священника. Первоначально учился в Ярославской духовной семинарии, по окончании которой в 1821 году поступил в Петербургскую духовную академию. В июле 1825 года окончил курс академии.

1 сентября назначен учителем Архангельской духовной семинарии; 17 сентября того же года получил звание кандидата богословия. 10 сентября 1827 года удостоен степени магистра.

1 октября 1829 года назначен инспектором Новгородской духовной семинарии. 28 ноября 1829 года пострижен в монашество; 1 декабря рукоположен во иеродиакона, а 6 декабря — во иеромонаха.

14 апреля 1832 года назначен ректором Курской духовной семинарии, а 22 мая того же года возведён в сан архимандрита и определен настоятелем Белгородского Николаевского монастыря.

С 29 ноября 1833 года — настоятель Белгородского Троицкого монастыря.

30 апреля 1837 года перемещен ректором в Воронежскую духовную семинарию и 21 мая назначен настоятелем Воронежского Алексеевского Акатова монастыря.

2 февраля 1842 года хиротонисан во епископа Острогожского, викария Воронежской епархии.

С 1 марта 1848 года — епископ Харьковский и Ахтырский.

С 6 ноября того же года — епископ Подольский.

С 29 марта 1851 года — епископ Вятский и Слободской.

7 января 1860 года назначен в Таврическую епархию с возведением в сан архиепископа, но вследствие болезни поехать в епархию не смог.

25 мая 1860 года уволен на покой по прошению. Скончался 31 мая 1860 года. Погребён в Александро-Невской лавре в Феодоровской церкви у правого клироса.

Характеризовался как человека просвещённого, высокообразованного, замечательного проповедника, обладавшего ораторским талантом, доброго архипастыря, человека скромного, тихого и правдивого. По предложению обер-прокурора графа Н. А. Протасова он составил «Герменевтику» для семинарского курса.

Награды 
 Орден Святой Анны 1-й степени (8 апреля 1846)

Труды 
 Четыре речи при некоторых особливых случаях войны с Англией, Францией и Турцией. — Вятка, 1856,1857. Собрание поучений: в 3 т. — 1859.
 Замечание на сочинения Стурдзы: (рукопись академической библиотеки № а 1/270). Слово в день святителя Николая // Некоторые упражнения студентов Санкт-Петербургской духовной академии VI учебного курса. — СПб., 1825, т. 1, с. 100; т. 3, с. 149.
 Рассуждение о поминовении усопших // Некоторые упражнения студентов Санкт-Петербургской духовной академии VI учебного курса. — СПб., 1825, т. 1, с. 100; т. 3, с. 149.

Примечания

Литература 
 
 Родосский А. С. Біографическій словарь студентовъ первыхъ XXVIII-ми курсовъ С.-Петербургской духовной академіи. 1814—1869 гг. СПб., 1907, стр. 150—152.
 Толстой Ю. Списки архіереевъ и архіерейскихъ кафедръ іерархіи Всероссійской со времени учрежденія Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода (1721—1871 гг.). М., 1872, № 306.
 Строев П. М. Списки іерарховъ и настоятелей монастырей Российскія церкви. СПб., 1877, стр. 549, 801, 839, 966.
 Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. Киев, 1913, стр. 1398, 1408, 1413, 1416.
 Н. Д[урново]. Девятисотлѣтіе русской іерархіи 988—1888. Епархии и архиереи. М., 1888, стр. 56, 62, 67, 71, 78.
 Петербургский некрополь / Сост. Сайтов В. И.: в 4 т. — СПб., 1912—1913. Т. 2. — С. 126.
 Филарет (Гумилевский), архиепископ. Об архиепископе Елпидифоре Бенедиктове // Обзор русской духовной литературы. — 3-е изд. — СПб., 1884, стр. 488.
 Православный Собесѣдникъ. Казань, 1902, Июль-Август, стр. 169.
 «Христіанское Чтеніе». — СПб., 1851. — Апрель. — С. 283—292.
 Филарет, архиепископ Черниговский. Русский архив. — 1887. — Кн. 3. — Сс. 249, 252.
 Филарет, архиепископ Черниговский. Русский архив. — 1895. — Кн. 1, № 2. С. 195.
 Два письма архимандрита Виталия Щепетова к архимандриту Филадельфу Пузыне // «Русскій архивъ». — 1898. — Кн. 1. — С. 300.
 Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков: в 12 т. — М., 1903—1912. Т. 5. — С. 309.
 Православная богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь: в 12 т. / Под ред. А. П. Лопухина и Н. Н. Глубоковского. — СПб., 1900—1911. Т. 3. Сс. 898, 1183.
 Полный православный богословский энциклопедический словарь: в 2 т. / Изд. П. П. Сойкина. — СПб., б. г. — Т. 1, с. 593, 861; т. 2, с. 1823, 2271.

Ссылки 
 Елпидифор (Бенедиктов) На сайте Русское Православие.
 

Епископы Русской православной церкви
Архиепископы Русской православной церкви
Выпускники Ярославской духовной семинарии
Ректоры Курской духовной семинарии
Похороненные в Фёдоровской церкви Александро-Невской лавры
Ректоры Воронежской духовной семинарии